Гредякино — посёлок при станции (официально — станция) в Вяземском районе Смоленской области России. Входит в состав Семлёвского сельского поселения. Население — 19 жителей (2007 год).
 
Расположена в восточной части области в 5 км к юго-западу от Вязьмы, в 1 км северо-западнее автодороги  Смоленск — Дорогобуж — Вязьма — Зубцов, на берегу реки Рехта.

История 
В годы Великой Отечественной войны территория района была оккупирована гитлеровскими войсками в октябре 1941 года, освобождена в марте 1943 года.

Согласно Закону Смоленской области от 28 декабря 2004 года № 130-з населённый пункт вошёл в состав образованного муниципального образования «Поляновское сельское поселение».

Согласно Закону Смоленской области от 25 мая 2017 года № 64-з, населённый пункт 5 июня 2017 года переведён в Семлёвское сельское поселение с административным центром в селе Семлёво, а Заводское, Калпитское, Поляновское и Российское сельские поселения преобразованы, путём их объединения в Семлевское сельское поселение.

Инфраструктура 
Путевое хозяйство.

Транспорт 
Автомобильный и железнодорожный транспорт.

В 0,1 км севернее населённого пункта расположена железнодорожная платформа (ранее — станция) Гредякино на линии Москва — Минск.

Примечания 

Населённые пункты Вяземского района (Смоленская область)